|
|-
|align="right"|

|}
Het WTA-tennistoernooi van Warschau (officieel J&S Cup) van 2004 vond plaats van 26 april tot en met 2 mei 2004 in de Poolse hoofdstad Warschau. Het was de negende editie van het toernooi. Er werd gespeeld op gravelbanen.

Enkelspel 
Titelverdedigster Amélie Mauresmo was het eerste reekshoofd. Zij bereikte de kwartfinale – daarin werd zij uitgeschakeld door Francesca Schiavone.

Het tweede reekshoofd, Venus Williams uit de Verenigde Staten, won het toernooi. In de finale versloeg zij de als vierde geplaatste Russin Svetlana Koeznetsova in twee sets. Williams, die hier een jaar eerder al eens in de finale stond, wist voor het eerst in haar carrière het toernooi van Warschau op haar naam te schrijven. Het was haar 31e WTA-titel, de tweede van 2004.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft 

|
|-
|align="right"|

|}

Dubbelspel 
Titelhoudsters Liezel Huber en Magdalena Maleeva hadden zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven.

Het eerste reekshoofd, Jelena Lichovtseva en Vera Zvonarjova, bereikte de halve finale. Daarin werden zij uitgeschakeld door Gisela Dulko en Patricia Tarabini.

Het als tweede geplaatste Italiaanse duo Silvia Farina-Elia en Francesca Schiavone won het toernooi. In de finale versloegen zij het ongeplaatste Argentijnse koppel Gisela Dulko en Francesca Schiavone in drie sets. Het was hun eerste gezamenlijke titel. Farina-Elia had daar­naast acht eerdere dubbel­spel­titels met andere partners; Schiavone een.

Geplaatste teams

Toernooischema

Bronnen 
  Toernooischema WTA
  Toernooischema ITF

Warschau 2004
Warschau